Chelsea Tower to:
 Chelsea Tower – wieżowiec w Dubaju
 Chelsea Tower – wieżowiec w Nowym Jorku